Maggi bezeichnet:

 Maggi, Lebensmittelmarke
 Maggi-Würze, Speisewürze
 kurz für Maggikraut
 Amaggi, das brasilianische Unternehmen Grupo André Maggi
 

Maggi ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Maggi, italienischer Brigadegeneral
 Aymo Maggi (1903–1961), italienischer Automobilrennfahrer
 Baldassare Maggi (~1550–1629), italienischer Baumeister
 Bartolomeo Maggi (16. Jahrhundert), italienischer Chirurg, Onkel und Lehrer von Giulio Cesare Aranzio
 Berardo Maggi (~1240/45–1308), Bischof und Herr von Brescia 
 Blairo Maggi (* 1956), brasilianischer Politiker und Industrieller
 Carlo Maria Maggi (1630–1699), italienischer Dichter
 Carlos Maggi († 2015), uruguayischer Schriftsteller und Journalist 
 Émile Maggi (1908–1986), französischer Geher
 Giacomo Antonio de Maggi, italienischer Baumeister des Barock
 Gian Antonio Maggi (1856–1937), italienischer theoretischer Physiker
 Giovanni Maggi (* 1964), Ökonom
 Giovanni Battista Maggi (1775–1835), Schweizer Anwalt und Politiker
 Inez Wiesinger-Maggi (1914–?), Schweizer Schriftstellerin
 Jean-Pierre Maggi (* 1944), französischer Politiker
 Julius Maggi (1846–1912), Schweizer Unternehmer und Erfinder
 Maurren Higa Maggi (* 1976), brasilianische Leichtathletin
 Michael Maggi (1807–1881), italienisch-schweizerischer Unternehmer
 Pietro Maggi (um 1660– um 1738), italienischer Maler
 Susan Maggi, kanadische Filmeditorin
 Valter Dario Maggi (* 1956), italienischer Geistlicher, Bischof von Ibarra
 Vincenzo Maggi (1498–1564), italienischer Literat und Philosoph

Siehe auch:
 Maggie
 Maggid
 Magi
 Magie